ГМ — многозначный термин:
 ГМ — серия гусеничных машин
 ГМ — Генетически Модифицированный, см. ГМ-соя
 ГМ — Гоночная Машина
 ГМ — термин употребляемый в игровой индустрии (от английского GM — Game Master)
 ГМ (англ. God mode) — способность не получать урон в играх
 ГМ — Головной Мозг
 ГМ — Грузовой Моторный, трамвай производства Путиловского завода
 ГМ — Группы меньшинств

См. также